Rossaro ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Rossaro (1951–2011), österreichische Schauspielerin
 Antonio Rossaro (1888–1952), italienischer Theologe
 Carlo Rossaro (1828–1878), italienischer Komponist
 Edgardo Rossaro (1882–1972), italienischer Maler